A aracuã-de-ventre-ruivo (Ortalis ruficauda) é um cracídeo encontrado na Venezuela, Colômbia e Trinidad e Tobago.

Referências 

ruficauda
Aves descritas em 1847